Ash Flat ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Ash Flat (Ort), Ortschaft im Sharp County, Bundesstaat Arkansas
 Ash Flat (Fluss), Fluss im Chicot County, Bundesstaat Arkansas